Cere kan syfta på:

Geografi

Albanien 

Cerjë, ort, Korçë prefektur,

Frankrike 

 Céré-la-Ronde, Département d'Indre-et-Loire, 
 Cère, Département des Landes, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar